St. Benedict’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Benedict’s Catholic Church (Honaunau, Hawaii), NRHP-ID 79000753
 St. Benedict’s Catholic Church (Nebraska City, Nebraska), NRHP-ID 83001100